Khichdi – piatto indiano
 Khichdi: The Movie – film del 2010 diretto da Aatish Kapadia
 Khichdi – serie televisiva indiana iniziata nel 2002
 Khichdi – serie televisiva indiana iniziata nel 2018